Kostroma bezeichnet
 eine Stadt in Russland, siehe Kostroma
 einen Bezirk in Russland, siehe Oblast Kostroma
 einen Fluss in Russland, siehe Kostroma (Fluss)
 ein verworfenes Kernkraftwerk in Russland, siehe Kernkraftwerk Kostroma

Siehe auch: Kostromaer Rind